Dalry ist der Name folgender schottischer Ortschaften:

 Dalry (Edinburgh)
 Dalry (North Ayrshire)
 St John’s Town of Dalry, Dumfries and Galloway